Василий Иванович Лосев (род. 18 августа 1934 года, д. Рагозино, Белорусской ССР) — советский и молдавский тренер по лёгкой атлетике, педагог. Государственный деятель Молдавской ССР. Главный тренер Молдавской ССР по легкой атлетике (1971—1983 г.).
Заслуженный тренер Молдавской ССР, Почётный судья по спорту СССР, Ветеран Труда Молдавской ССР.

Биография 
Василий Иванович родился в 18 августа 1934 года в деревне Рагозино Оранского района Витебской области в семье крестьян.

Отец — Лосев Иван Егорович (23.02.1907 — 01.10.1987). В начале 1942 был призван на воинскую службу в ряды Советской армии и демобилизовался после окончания Великой Отечественной Войны.

Мать — Лосева (дев. Беляева) Александра Петровна (06.05.1912 — 17.08.1993), занималась хозяйством и воспитывала двоих детей. Была верующим человеком.

Детство Василия Ивановича, с июля 1941 года до июля 1944 года прошло на оккупированной, немецкими войсками, территории, в деревне Рагозино Оранского района.
В 1944 году, после освобождения Белоруссии начал учится в Выдринской школе Оранского района. В 1951 году окончил 7 классов и в этом же году поступил в Витебский техникум физической культуры. После окончания двух курсов, в 1953 году перевелся на третий курс в Кишиневский техникум физической культуры. Окончил техникум в 1954 году.
В 1954 году поступил в Кишиневский государственный педагогический институт им. И.Крянгэ на факультет физвоспитания, анатомии и физиологии человека, который окончил в 1958 году с присвоением специальности преподаватель физического воспитания анатомии и физиологии человека.</p>
После окончания института работал учителем физического воспитания в средней школе № 3 г. Кишинева, а затем в средней школе № 41 г. Кишинева.</p>
С 1962 по 1971 годы работал тренером-преподавателем по легкой атлетике в СДЮШОР Кишиневского ГОРОНО.</p>
В 1971 году переведен на работу в Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Молдавской ССР на должность главного тренера по легкой атлетике.</p>
С 1976 по 1983 годы тренер сборной команды СССР по Молдавской ССР по легкой атлетике.</p>
С 1983 по 1993 годы преподаватель Молдавского Республиканского техникума физической культуры. С 1993 по 1999 старший преподаватель кафедры легкой атлетики Института физической культуры и спорта Республики Молдова.</p>

Награды и звания 
 Заслуженный тренер Молдавской ССР (2 августа 1973 года) — за выдающиеся успехи в воспитании и подготовке мастеров спорта, чемпионов и рекордсменов СССР, а также за плодотворную многолетнюю деятельность по подготовке квалифицированных спортсменов, разработку передовых методов обучения и тренировки и активное участие в общественной жизни
 Ветеран труда СССР (5 мая 1986 года) — за долголетний и добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР
 Почётный судья по спорту (26 ноября 1980 года) — за плодотворную и тренерскую деятельность, активную работу в качестве судьи по спорту и достижения, показанные на международных, Всесоюзных спортивных соревнованиях
 Почетный знак (1980 год) — «За большой вклад в завоевание советскими спортсменами 80 золотых медалей на Играх XXII Олимпиады»
 Диплом Председателя Организационного Олимпийского Комитета Олимпийских Игр в Москве (1980 г.) — «За сотрудничество в проведении Игр XXII Олимпиады»
 Отличник народного образования Молдовы (4 ноября 1967 года)

Ссылки 
 usefs.md
 Удостоверение за вклад на Олимпиаде
 Почетный судья по спорту
 Удостоверение отличник образования Молдовы
 Удостоверение «Ветеран Труда» обложка
 Удостоверение «Ветеран Труда»
 Удостоверение Заслуженный тренер Молдавской ССР
 Удостоверение Заслуженный тренер Молдавской ССР (обложка)

Персоналии по алфавиту
Заслуженные тренеры Молдавской ССР
Почётные судьи по спорту СССР